Tuxedo steht für:
 Smoking (amerikanisch)
 Tuxedo (Cocktail), ein Cocktail
 Oracle Tuxedo, ein Transaktionsmonitor
 The Tuxedo – Gefahr im Anzug, ein Spielfilm

 Jazz Bands:
 Original Tuxedo Jazz Band
 Young Tuxedo Brass Band
 Tuxedo (Bandprojekt), von Mayer Hawthorne und Jake One

 Orte:
 Tuxedo (New York), Ort im Bundesstaat New York, USA
 Tuxedo (Texas), Stadt im Bundesstaat Texas, USA
 Tuxedo (Winnipeg), Vorort von Winnipeg in Manitoba, Kanada

 EDV:
 Tuxedo (Software), eine Middleware-Plattform, um verteilte Transaktionsprozesse zu managen
 TUXEDO Computers, ein deutscher Hersteller von Linux-kompatiblen Computern

Siehe auch:
 tuXedoo (österreichische Band)
 Tuxedomoon (kalifornische Band)